

Persone 
 Gian Maria Gazzaniga – giornalista sportivo italiano (1927-2009)
 Giuseppe Gazzaniga – compositore italiano (1743-1818)
 Michael Gazzaniga – neuroscienziato statunitense
 Paolo Gazzaniga –  matematico italiano (1853-1930)
 Paulo Gazzaniga –  calciatore argentino
 Silvio Gazzaniga – scultore italiano

Altro 
 Gazzaniga – comune della provincia di Bergamo
 Gazzaniga – frazione di Albaredo Arnaboldi in provincia di Pavia
 Gazzaniga – azienda italiana e team motociclistico che ha partecipato al Motomondiale